Dučići je lahko:
 Dučići, Hrvaška
 Dučići, Črna gora